Théopistie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Théopistie est un prénom féminin antique et désuet.

Théopistie peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens
 Théopistie de Rome (+118), ou Théopista, mégalomartyre, avec son époux Eustache de Rome et ses enfants Agapet et Théopiste ; fêtée le 20 septembre.

Références